Il singolare dello Sparkassen Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Lukáš Rosol era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Thomaz Bellucci ha battuto in finale Tobias Kamke 7–6(7–4), 6–3.

Teste di serie

 Carlos Berlocq (primo turno)
 Thomaz Bellucci (Campione)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Tobias Kamke (finale)

  Björn Phau (semifinali)
  Jürgen Zopp (secondo turno)
  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Jan Hájek (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sparkassen Open 2012